Сезон ФК «Мальорка» 2012—2013 - 79-й за ліком сезон футбольного клубу Мальорка і його 16-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, розпочавши змагання зі стадії 1/16 фіналу. В 1/8 фіналу Мальорка зазнала поразки від Севільї з рахунком 6–2 за сумою двох матчів.

Склад команди 
''Номери подано згідно з офіційним сайтом: www.rcdmallorca.es

В оренді в іншому клубі

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

1/16 фіналу

Примітки

Джерела 
Посилання на протоколи матчів вказано у відповідних звітах.

Посилання 
 ФК «Мальорка» в сезоні 2012-2013 на сайті bdfutbol.com

Мальорка
Сезони ФК «Мальорка»